Ива́н Петро́в:
 Петров, Иван (XVI век) — казачий атаман, первый русский путешественник по Монголии и Китаю.
 Петров, Иван (XVII век) — османский драгоман, болгарин.
 Петров, Иван (1823—?) — русский феноменальный счётчик.
 Петров, Иван (1824—1896) — американский военный, писатель, переводчик и исследователь Аляски российского происхождения.
 Петров, Иван Алексеевич (1905—1956) — советский генерал-лейтенант, сотрудник НКВД.
 Петров, Иван Андреевич (1898—1954) — советский генерал-лейтенант.
 Петров, Иван Андрианович (1873—1930) — большевик, депутат Государственной думы II созыва от Санкт-Петербургской губернии.
 Петров, Иван Арсентьевич (1900—2000) — вор и мошенник по прозвищу «Ванька Хитрый».
 
 Петров, Иван Григорьевич (1921—1984) — начальник 16-й Советской Антарктической экспедиции, кандидат географических наук, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Иван Ефимович (1896—1958) — генерал армии, Герой Советского Союза;
 
 
 
 Петров, Иван Николаевич (в монашестве Иннокентий; 1903—1987) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский.
 Петров, Иван Павлович (1923—1979) — советский футболист.
 
 
 Петров, Иван Степанович — советский подводник, боцман на Л-4, Герой Советского Союза (22 июля 1944).
 Петров, Иван Стоянов (в монашестве Иннокентий; род. 1963) — епископ Болгарской православной церкви, викарий Старозагорской епархии.
 Петров, Иван Тимофеевич (1907—1992) — артиллерист, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
  См. также 
 «Иван Петров» — научно-исследовательское судно.